Der PartyPoker World Cup of Pool 2011 war die sechste Ausgabe eines seit 2006 jährlich stattfindenden Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball. Er wurde vom 6. bis 11. September 2011 in Quezon City auf den Philippinen ausgetragen.
Jedes teilnehmende Land wurde von einer Mannschaft aus zwei Spielern repräsentiert. Die Philippinen wurden als Gastgeber von zwei Mannschaften vertreten.
Das deutsche Team aus Ralf Souquet und Thorsten Hohmann gewann das Turnier.

Preisgeld 
Insgesamt wurden  US-$ ausgeschüttet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Team, nicht auf die Einzelspieler.

Teams

Turnierstatistik

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 PartyPoker World Cup of Pool 2011 auf azbilliards.com (englisch)

2011
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier auf den Philippinen
Sportveranstaltung in Quezon City